moc – wielkość fizyczna
 moc elektryczna
 Moc bierna – używana w analizie obwodów prądu sinusoidalnie zmiennego
 Moc czynna – używana w analizie obwodów prądu przemiennego i zmiennego
 Moc pozorna – używana w analizie obwodów prądu przemiennego
 Moc chwilowa – używana w wyznaczeniu dostarczonej w danym momencie mocy do odbiornika
 Moc przyłączeniowa – określenie mocy czynnej w świadczeniu usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej
 Moc umowna – określenie mocy czynnej w świadczeniu usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej
 Moc zapotrzebowana – określenie mocy czynnej w świadczeniu usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej
 Moc zbioru – pojęcie z zakresu teorii mnogości
 Moc – mistyczna energia w fikcyjnym świecie Gwiezdnych wojen
 Moc – karta tarota
 MOC – napisany przy użyciu ncurses, konsolowy odtwarzacz muzyczny dla systemu Linux/Unix

Zobacz też:
 Motz